

События 
 Образована рок-группа The Moody Blues
 Образована рок-группа The Byrds
 Образован дуэт Sonny & Cher
 Образована рок-группа The Who
 Образована группа The Troggs
 Образована группа MC5
 Образована группа The Mothers of Invention
 Образована группа Lynyrd Skynyrd
 The Beatles выпускают свой первый фильм A Hard Day’s Night.

Выпущенные альбомы 
См. также категорию музыкальных альбомов 1964 года.
 Shut Down Volume 2 (The Beach Boys)
 All Summer Long (The Beach Boys)
 The Beach Boys' Christmas Album (The Beach Boys)
 A Hard Day’s Night (The Beatles, 10 июля)
 Beatles For Sale (The Beatles, 4 декабря)
 Hello Broadway (Марвин Гей)
 When I'm Alone I Cry (Марвин Гей)
 Five Live Yardbirds (The Yardbirds) — дебютный альбом

Лучшие песни года 
 «A Change Is Gonna Come» (Сэм Кук)
 «You’ve Lost That Lovin' Feelin'» (The Righteous Brothers)
 «Dancin' in the Streets» (Martha and the Vandellas)
 «The Times They Are A-Changin'» (Боб Дилан)
 «Walk On By» (Дайон Уорвик)
 «You Really Got Me» (The Kinks)
 «House of the Rising Sun» (The Animals)

Продажи 
 Самый продаваемый сингл в Великобритании — «Can’t Buy Me Love» (The Beatles)
 Самый продаваемый альбом в Великобритании — «Beatles For Sale» (The Beatles)
 Самая продаваемая пластинка в СССР — Лев Барашков «На безымянной высоте»
 Самый продаваемый сингл в США (Billboard Hot 100) — «I Want to Hold Your Hand» (The Beatles)
 Самый продаваемый альбом в США (Billboard 200) — звуковая дорожка к мюзиклу Дж. Хермана «Хелло, Долли!» (Луи Армстронг, Барбра Стрейзанд и др.)

Награды 
 «Грэмми» за альбом года — Стэн Гетц и Жуан Жилберту за «Getz/Gilberto»
 «Грэмми» за запись года — Стэн Гетц и Аструд Жилберту за «Девушка из Ипанемы»
 «Грэмми» за песню года — «Hello, Dolly!» (исполнитель — Луи Армстронг)

Зал славы кантри 
 Текс Риттер

Родились

Январь 
 6 января — Сергей Кузнецов (ум. ) — советский и российский автор песен и музыкант, основатель группы «Ласковый май»
 10 января —  — канадский певец, музыкант и автор песен, вокалист и гитарист группы Crash Test Dummies
 11 января — Александр Ведерников (ум. ) — советский и российский дирижёр
 19 января — Рикардо Архона — гватемальский певец и музыкант
 31 января — Джефф Ханнеман (ум. ) — американский музыкант, основатель и гитарист группы Slayer

Февраль 
 5 февраля — Дафф Маккаган — американский музыкант, басист группы Guns N' Roses
 22 февраля —  (ум. ) — британская певица и автор песен
 23 февраля
 Джон Норум — норвежский и шведский рок-музыкант и композитор, основатель и гитарист группы Europe
 Эйдзо Сакамото — японский певец и музыкант, вокалист группы Anthem

Март 
 5 марта — Александр Лаэрсткий — советский и российский певец, музыкант и автор песен
 11 марта
 Юлия Гомельская (ум. ) — советский и украинский композитор и музыкальный педагог
 Винни Пол (ум. ) — американский рок-музыкант, барабанщик групп Pantera, Damageplan и Hellyeah
 19 марта — Олли Линдхольм (ум. ) — финский певец и музыкант, солист группы 
 20 марта — Наташа Атлас — бельгийская певица
 30 марта — Трейси Чепмен — американская певица, музыкант и автор песен

Апрель 
 8 апреля — Биз Марки (ум. ) — американский рэпер и продюсер
 17 апреля — Мэйнард Джеймс Кинан — американский певец, музыкант и продюсер, вокалист группы Tool

Май 
 30 мая — Вадим Курылёв — советский и российский музыкант, поэт, композитор и аранжировщик, гитарист группы ДДТ
 31 мая — Дэррил «DMC» Макдэниелс — американский музыкант, рэпер и продюсер, участник группы Run-DMC

Июнь 
 6 июня — Guru Josh (ум. ) — джерсийский диджей, музыкальный продюсер и композитор
 18 июня — Арег Назарян (ум. ) — советский и армянский музыкант, композитор и звукорежиссёр

Июль 
 20 июля — Крис Корнелл (ум. ) — американский музыкант, певец и автор песен, фронтмен групп Soundgarden, Audioslave и Temple of the Dog
 23 июля — Ник Менца (ум. ) — американский рок-музыкант, барабанщик группы Megadeth
 27 июля — Юрий Клинских (ум. ) — советский и российский рок-музыкант, певец и автор песен, основатель и лидер группы «Сектор Газа»
 31 июля — Си Си Кэтч — немецкая певица нидерландского происхождения

Август 
 5 августа — Адам «MCA» Яух (ум. ) — американский рэпер, композитор и режиссёр, участник группы Beastie Boys
 6 августа — Сергей Цветков (ум. ) — советский и российский артист балета и балетный педагог

Сентябрь 
 3 сентября — Рикошет (ум. ) — советский и российский певец, музыкант и автор песен, лидер группы «Объект насмешек»
 4 сентября — Адеш Шривастава (ум. ) — индийский композитор и певец
 7 сентября — Eazy-E (ум. ) — американский рэпер, участник группы N.W.A
 8 сентября — Йохим Нильсен (ум. ) — норвежский рок-музыкант и поэт
 10 сентября — Егор Летов (ум. ) — советский и российский поэт, музыкант, певец и звукорежиссёр, основатель и лидер группы «Гражданская оборона»
 18 сентября — Алексей Вишня — советский и российский певец, музыкант, звукорежиссёр и продюсер
 27 сентября — Андрей Климнюк (ум. ) — советский и российский певец, автор песен и продюсер

Октябрь 
 3 октября — Вадим Самойлов — советский и российский певец, гитарист, композитор, поэт, аранжировщик и звукорежиссёр, вокалист группы «Агата Кристи»
 4 октября — Евгений Осин (ум. ) — советский и российский певец, музыкант и автор песен
 13 октября — Эндрик Воттрих (ум. ) — немецкий оперный певец (тенор)
 20 октября
 Константин Рябинов (ум. ) — советский и российский музыкант, основатель и гитарист группы «Гражданская оборона»
 Фредерик Чиу — американский пианист
 23 октября — Роберт Трухильо — американский музыкант, басист группы Metallica

Ноябрь 
 14 ноября — Джозеф «DJ Run» Симмонс — американский рэпер, диджей и продюсер, участник группы Run-DMC
 25 ноября — Марк Ланеган (ум. ) — американский музыкант, певец и автор песен, основатель и вокалист группы Screaming Trees

Декабрь 
 9 декабря — Пауль Ландерс — немецкий музыкант, ритм-гитарист группы Rammstein
 13 декабря — Лаки Питерсон (ум. ) — американский певец, музыкант и автор песен
 23 декабря — Эдди Веддер — американский певец и музыкант, вокалист группы Pearl Jam

Без точной даты 
 Кени Ричардс (ум. ) — американский музыкант, барабанщик группы Autograph
 Ким Гван Сук (ум. ) — северокорейская певица, солистка ансамбля «Почхонбо»

Скончались 

 25 февраля —  (55) — американский поэт-песенник
 4 апреля — Джон Амадио (80) — австралийский флейтист
 20 мая —  (27) — американский певец, вокалист группы The Drifters
 15 августа — Эберхард Пройснер (65) — немецкий музыковед, педагог и общественный деятель
 1 сентября — Джордже Джорджеску (76) — румынский дирижёр, виолончелист и педагог
 8 сентября — Ахмат Аманбаев (43/44) — советский киргизский композитор, дирижёр и педагог
 22 сентября — Ислам Абдуллаев (87/88) — азербайджанский певец-ханенде
 28 сентября —  (68) — американский автор песен
 15 октября — Коул Портер (73) — американский композитор и поэт-песенник
 16 октября — Маргарита Агренева-Славянская (83/84) — русская и американская певица и хоровой дирижёр
 29 октября — Василий Агапкин (80) — русский и советский военный дирижёр и композитор
 31 октября — Хмаис Тарнан (70) — тунисский композитор, лютнист и певец
 18 ноября — Людмила Алексеева (74) — русская и советская балерина, балетмейстер и балетный педагог
 11 декабря — Сэм Кук (33) — американский певец и музыкант
 без точной даты — Лоран Аллё (66/67) — бельгийский и американский скрипач и альтист

См. также

Примечания